Przystosowanie do lotu - szereg cech anatomicznych, morfologicznych i fizjologicznych zwierząt, które umożliwiają im aktywny lub bierny lot.

Zobacz też 
 przystosowanie ptaków do lotu
 przystosowania owadów do lotu
 przystosowanie ssaków do lotu

Ewolucja